Maffioli ist der Familienname folgender Personen:
 Catullo Maffioli (1898–1989), italienischer Unternehmer und Politiker
 Giuseppe Maffioli (1925–1985), italienischer Schauspieler, Fernsehautor und Gastronom
 Graziano Maffioli (* 1952), italienischer Politiker
 Joseph Maffioli (1904–1965), französischer Skispringer
 Mario Maffioli (1909–??), italienischer Schauspieler
 Renzo Maffioli (1908–??), italienischer Rugbyspieler